Det Europeiska Datakörkortet - ECDL (European Computer Driving Licence) är ett globalt certifieringsprogram för grundkunskaper inom IT-området. Det har funnits i Sverige sedan 1996. Det används i cirka 130 länder både i och utanför Europa. Utanför Europa heter det ICDL (International Computer Driving Licence).

Kritik 
ECDL har ofta kritiserats för att det i stora drag bara behandlar specifika versioner av Microsofts produkter. Kritiker hävdar att detta missgynnar konkurrerande produkter.

Datasystem
Personcertifiering